Алюминийдинеодим (алюминид динеодима) — бинарное неорганическое соединение
неодима и алюминия
с формулой AlNd,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Алюминийдинеодим образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,6716 нм, b = 0,5235 нм, c = 0,9650 нм, Z = 4,
структура типа CoSi.

Соединение образуется по перитектической реакции при 795°С.

При температуре 39,59 К происходит переход ферромагнетик → парамагнетик.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Примечания

Литература 
 

алюминия
неодима
неодима